Morris se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel Morris
 Dennis Ivor Morris
 John Morris
 Edward Lyman Morris
 Patrick Francis Morris